Мата Харі (1876—1917) — нідерландська екзотична танцівниця, куртизанка та одна з найвідоміших шпигунок Першої світової війни.

Мата Гарі, Мата Харі чи Матагарі може означати:

Кіно 
 Мата Гарі (фільм 1927 року) — німецький фільм 1927 року, де Маґда Соня знялася в ролі однойменної героїні
 Мата Гарі (фільм 1931 року) — американський фільм 1931 року, де Ґрета Ґарбо знялася в ролі однойменної героїні
 Мата Гарі (фільм 1985 року) — американський фільм 1985 року виробництва Golan-Globus
 Мата Гарі, агент H21 — французько-італійський шпигунський фільм 1964 року
 Мата Харі (телесеріал) — російсько-португальський телесеріал, виробництва російсько-української кінокомпанії «Star Media» за участі португальського телеканалу SIC, російського телеканалу Перший канал та українського телеканалу «Інтер»

Пісні та мюзикли 
 «Мата Гарі» (пісня) — пісня, з якою Норвегія виступала на пісенному конкурсі Євробачення 1976
 «Мата Гарі» (мюзикл) — мюзикл Джерома Купуксміта, Мартіна Чарнін та Едварда Томаса 1967 року
 «Мата Гарі» (мюзикл Вайлдгорна) — мюзикл Френка Вайлдгорна, Джека Мерфі та Айвана Мечелла
 Мата Гарі (пісня, 2021) — пісня азербайджанської учасниці Євробачення-2021

Організації 
 Matahari Books — малайзійська видавнича компанія
 Matahari (універмаг) — одна з найбільших мереж універмагів Індонезії

Інше 
 Мата Харі (кінь) — американський чистокровний біговий кінь
 Мата Харі (пінбол) — пінбол-машина 1977 року